De Orde van de IJzeren Kroon was door de tijd heen drie maal de benaming van een historische, thans niet meer bestaande ridderorde. Zij waren allen vernoemd naar de "IJzeren Kroon" van de Longobarden.

De drie ridderorden waren:
De Orde die door Napoleon I koning van Italië in 1805 werd ingesteld, zie Orde van de IJzeren Kroon (Koninkrijk Italië) Deze Orde hoort tot het type van de Napoleontische Orden zoals die in heel Europa door de Bonapartes werden gesticht.
De Orde die door de keizer van Oostenrijk in 1816 werd ingesteld ten behoeve van zijn Lombardisch-Venetiaanse Koninkrijk, zie Orde van de IJzeren Kroon (Oostenrijk)
De Orde die in 1868 in het nieuw verenigde Italië werd ingesteld, zie Orde van de Italiaanse Kroon

Ridderorde